

Pessoas 
 Andrew Fletcher - músico britânico, também conhecido apenas como Fletch
 Charlie Fletcher - escritor e roteirista
 Darren Fletcher - futebolista
 Fletcher Dragge - guitarrista da banda punk Pennywise
 Frank Fletcher - almirante
 Harvey Fletcher - físico
 James Cooley Fletcher - missionário presbiteriano
 Tom Fletcher - músico

Localidades 
 Fletcher (Carolina do Norte)
 Fletcher (Ohio)

Outros 
 3265 Fletcher

Desambiguações de sobrenomes